Het Nederlands landskampioenschap van het seizoen 1934/35 werd beslist via de kampioenscompetitie met PSV als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Velocitas, van de Oostelijke Go Ahead, PSV van Zuid, en AFC Ajax en DWS van respectievelijk West I en West II. De Westelijke competitie was verdeeld in twee klassen, maar die waren niet regionaal verdeeld, zodat twee Amsterdamse clubs de Westelijke klassen konden winnen.

De kampioenscompetitie werd beslist op 16 juni 1935 toen PSV zegevierde over DWS en de Eindhovenaren voor de tweede in haar bestaan landskampioen van Nederland werden. Go Ahead die het seizoen ervoor ook de kampioenscompetitie speelde werd tweede en de landskampioen van 1933/34, Ajax, werd derde.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West I

2Naar West II

Eerste Klasse West II

1Naar West I

 1934/35
Competitievoetbal 1934/35